Koheze (z lat. co-haesio) znamená soudržnost.

 v běžném významu koherence
 kohezní síla ve fyzice
 v lingvistice soudržnost v povrchové struktuře, tedy jednotek a vět, souvisí s koherencí
 v literatuře Teorie strun – Koheze, sci-fi román z prostředí Star Treku
 v sociologii sociální koheze